Christoph Dieckmann ist der Name folgender Personen:

* Christoph Dieckmann (Journalist) (* 1956), deutscher Journalist
 Christoph Dieckmann (Historiker) (* 1960), deutscher Historiker
 Christoph Dieckmann (Beachvolleyballspieler) (* 1976), deutscher Beachvolleyballspieler